

Жумисши — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Жумисши — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Жумисши — село, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область